Jan Nepomucen Mazaraki (ok. 1748–1837) – podporucznik w powstaniu kościuszkowskim, uczestnik konfederacji barskiej
 Jan Newlin Mazaraki (1840–1922) – rotmistrz w powstaniu styczniowym, pamiętnikarz, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Jan Mazaraki (1907–1992) – polski agrotechnik

Przypisy